Гого́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гогодзе, Карло Иосифович (1909—1977) —  грузинский сценарист.
 Гогодзе, Нина Кайсаровна (1914—?) — чаевод, звеньевая колхоза им. Орджоникидзе Шромского сельсовета Махарадзевского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда (1949)  .

Примечания

Литература